Castiñeira puede referirse a:

 Castiñeira (Villarino de Conso), lugar y parroquia del concello de Villarino de Conso.
 Castiñeira (Cospeito), lugar de la parroquia de Xermar, concello de Cospeito.
 Castiñeira (Irijo), lugar de la parroquia de Reádigos, concello de Irijo.
 Castiñeira (Meis), lugar de la parroquia de A Armenteira, concello de Meis.
 Castiñeira (Redondela), lugar de la parroquia de Ventosela, concello de Redondela.
 Castiñeira (Viana del Bollo), lugar de la parroquia de Sever, concello de Viana del Bollo.
 Castiñeira (Villalba), lugar de la parroquia de San Simón da Costa, concello de Villalba.
 Castiñeira (Vimianzo), lugar de la parroquia de Cambeda, concello de Vimianzo.
 A Castiñeira (La Baña), lugar de la parroquia de A Baña, concello de La Baña.
 A Castiñeira (La Cañiza), lugar de la parroquia de A Cañiza, concello de La Cañiza.
 A Castiñeira (Petán), lugar de la parroquia de Petán, concello de La Cañiza.
 A Castiñeira (Cabalar), lugar de la parroquia de Cabalar, concello de Capela.
 A Castiñeira (Capela), lugar de la parroquia de A Capela, concello de Capela.
 A Castiñeira (Cariño), lugar de la parroquia de A Pedra, concello de Cariño.
 A Castiñeira (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Ludrio, concello de Castro de Rey.
 A Castiñeira (Chantada), lugar de la parroquia de Sabadelle, concello de Chantada.
 A Castiñeira (La Estrada), lugar de la parroquia de Riobó, concello de La Estrada.
 A Castiñeira (Ferrol), lugar de la parroquia de Esmelle, concello de Ferrol.
 A Castiñeira (La Guardia), lugar de la parroquia de Salcidos, concello de La Guardia.
 A Castiñeira (Guitiriz), lugar de la parroquia de Pígara, concello de Guitiriz.
 A Castiñeira (Incio), lugar de la parroquia de San Salvador do Mao, concello de Incio.
 A Castiñeira (Lalín), lugar de la parroquia de Lebozán, Lalín|Lebozán, concello de Lalín.
 A Castiñeira (Montemaior), lugar de la parroquia de Montemaior, concello de Laracha.
 A Castiñeira (Soandres), lugar de la parroquia de Soandres, concello de Laracha.
 A Castiñeira (Mesía), lugar de la parroquia de Mesía, concello de Mesía.
 A Castiñeira (Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
 A Castiñeira (Montederramo), lugar de la parroquia de Seoane Vello,  concello de Montederramo.
 A Castiñeira (Leira), lugar de la parroquia de Leira, concello de Órdenes.
 A Castiñeira (Órdenes), lugar de la parroquia de Ordes, concello de Órdenes.
 A Castiñeira (Bravos), lugar de la parroquia de Bravos, concello de Orol.
 A Castiñeira (San Pantaleón de Cabanas), lugar de la parroquia de San Pantaleón de Cabanas, concello de Orol.
 A Castiñeira (Pastoriza), lugar de la parroquia de Bretoña, concello de Pastoriza.
 A Castiñeira (Puenteareas), lugar de la parroquia de Ponteareas, concello de Puenteareas.
 A Castiñeira (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Espiñaredo, concello de Puentes de García Rodríguez.
 A Castiñeira (Pungín), lugar de la parroquia de Punxín, concello de Pungín.
 A Castiñeira (Ferreira), lugar de la parroquia de Ferreira, concello de San Saturnino.
 A Castiñeira (Iglesiafeita), lugar de la parroquia de Iglesiafeita, concello de San Saturnino.
 A Castiñeira (Monte), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, concello de San Saturnino.
 A Castiñeira (Bazar), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Santa Comba.
 A Castiñeira (A Pereira), lugar de la parroquia de A Pereira, concello de Santa Comba.
 A Castiñeira (Castelo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Trazo.
 A Castiñeira (Monzo), lugar de la parroquia de Monzo, concello de Trazo.
 A Castiñeira (Germade), lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade.
 A Castiñeira Grande, lugar de la parroquia de Sabugueira, concello de Santiago de Compostela.
 A Castiñeira Nova, lugar de la parroquia de Grandal, concello de Villarmayor.
 A Castiñeira Pequena, lugar de la parroquia de O Carballal, concello de Santiago de Compostela.
 A Castiñeira Vella (Villarmayor), lugar de la parroquia de Grandal, concello de Villarmayor.
 A Castiñeira Vella (A Cañiza), lugar de la parroquia de Luneda, concello de A Cañiza.

 Castiñeira (torta), pastel de castaña típico de Ferrol, provincia de La Coruña, España.